Kuh-e Hadschi-ye Koschte ist der Name folgender Berge:

 Kuh-e Hadschi-ye Koschte (Afghanistan)
 Kuh-e Hadschi-ye Koschte (Iran)